Australian Open-mesterskabet i damesingle 2022 var den 96. turnering om Australian Open-mesterskabet i damesingle. Turneringen var en del af Australian Open 2022 og blev spillet i Melbourne Park i Melbourne, Victoria, Australien. Hovedturneringen blev afviklet i perioden 17. - 29. januar 2022, mens kvalifikationen spilledes ugen før hovedturneringen i dagene 10. - 14. januar 2022.

Mesterskabet blev vundet af Ashleigh Barty, som i finalen besejrede Danielle Collins med 6-3, 7-6(2), og som dermed vandt sin første Australian Open-titel og sin tredje grand slam-titel i damesingle. Barty blev dermed den første australske vinder af titlen siden Chris O'Neil i 1978 og den første australier i Australian Open-finalen i damesingle siden Wendy Turnbull i 1980. Og hun vandt turneringen uden sættab som den første siden Serena Williams i 2017.

Danielle Collins var i sin første grand slam-finale, og resultatet medførte, at hun for første gang i sin karriere avancerede til en placering i top 10 på WTA's verdensrangliste.

Den forsvarende mester, Naomi Osaka, tabte til Amanda Anisimova i tredje runde, og ingen af de otte kvartfinalister havde tidligere vundet Australian Open-mesterskabet i damesingle. En af kvartfinalisterne, Alizé Cornet, deltog i en grand slam-hovedturnering i damesingle for 63. gang i sin karriere, men det var første gang, at hun havde spillet sig frem til en kvartfinale, og dermed overgik hun Tamarine Tanasugarns rekord, der nåede sin første grand slam-kvartfinale i sit. 45. forsøg ved Wimbledon-mesterskaberne 2008.

Samantha Stosur spillede den sidste single-turnering i sin karriere og tabte i anden runde til Anastasija Pavljutjenkova. For første gang siden 1997 havde turneringen hverken deltagelse af Serena eller Venus Williams.

Pengepræmier og ranglistepoint 

Den samlede præmiesum til spillerne i damesingle androg A$ 29.682.000 (ekskl. per diem), hvilket var en stigning på 3,0 % i forhold til året før.

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen havde deltagelse af 128 spillere, der var fordelt på:
 102 direkte kvalificerede spillere i form af deres ranglisteplacering pr. 6. december 2021 (seks uger før turneringens start).
 8 spillere, der havde modtaget et wildcard.
 16 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen.
 2 spillere, der var gået videre til hovedturneringen fra kvalifikationsturnerinegn som lucky losere.

Seedede spillere 

De 32 bedst placerede af deltagerne på WTA's verdensrangliste pr. 10. januar 2022 (en uge før hovedturneringens start) blev seedet.

Følgende spillere fra toppen af WTA's verdensrangliste meldte afbud til mesterskabet.

Wildcards 

Otte spillere modtog et wildcard til hovedturneringen.

Kvalifikanter 

16 spillere kvalificerede sig fra kvalifikationen til hovedturneringen.

Lucky losere 

To spillere gik videre fra kvalifikationen som lucky losere for at udfylde de pladser i hovedturneringen, der blev ledige som følge af afbud fra direkte kvalificerede spillere.

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Kvalifikation 

I kvalifikationsturneringen spillede 128 spillere om 16 ledige pladser i hovedturneringen. Heraf havde ni spillere modtaget et wildcard (WC).

Følgende 16 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen.

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere.

Resultater

Se også 
 Australian Open-mesterskabet i herresingle 2022
 Australian Open-mesterskabet i herredouble 2022
 Australian Open-mesterskabet i damedouble 2022
 Australian Open-mesterskabet i mixed double 2022

Eksterne henvisninger 
 Australian Open

Noter 

Australian Open 2022
2022
WTA Tour 2022